Петроселье — название населённых пунктов в России:

 Петроселье — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Петроселье — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.